Sudre est le patronyme de plusieurs personnalités :
  (1890-1980), général  français ;
 Camille Sudre (né en 1948), homme politique français de La Réunion ;
 François Sudre (1787-1862), inventeur français de l'expression de la parole au moyen de sept notes de la gamme ;
 Henri L. Sudre (1862-1918), botaniste français ;
 Jean-Pierre Sudre (1921-1997), photographe français ;
 Jean-Pierre Sudre (1783-1866), peintre français ;
 Margie Sudre (née en 1943), médecin anesthésiste et femme politique française de La Réunion ;
 Raymond Sudre (1870-1962), sculpteur français.

Homonymie